

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Dallas (Texas)
 Dallas (Georgia) 
 Dallas (Maine) 
 Dallas (North Carolina)
 Dallas (Oregon) 
 Dallas (Pennsylvania)
 Dallas (South Dakota) 
 Dallas (West Virginia) 
 Dallas (Wisconsin)

Plaatsen elders
 Dallas (Schotland)

Vernoemd naar Dallas (Texas)
 Dallas (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie
 Dallas (televisieserie uit 2012) - Amerikaanse televisieserie uit 2012 (vervolg op bovenstaande serie)
 Dallas Cowboys - American footballclub
 Dallas Mavericks - basketbalclub
 FC Dallas - voetbalclub
 Dallas (automerk) - Frans automerk

Personen
 Andrew Dallas, Schots voetbalscheidsrechter
 George Dallas, vicepresident van de Verenigde Staten van 1845-1849